Franciaország
La Selle-sur-le-Bied, település Franciaországban, Loiret megyében
La Selle-en-Coglès, település Franciaországban, Ille-et-Vilaine megyében
La Selle-Craonnaise, település Franciaországban, Mayenne megyében
La Selle-la-Forge, település Franciaországban, Orne megyében
La Selle-sur-le-Bied, település Franciaországban, Loiret megyében
La Selle-en-Hermoy, település Franciaországban, Loiret megyében
La Selle-en-Luitré, település Franciaországban, Loiret megyében